Estadi Nacional d'Esports de Zimbàbue
 Estadi Nacional d'Esports de Mongòlia